
Termin -{VFA}- ima više značenja.

 Volatilne masne kiseline ()
 Aerodrom Viktorijini vodopadi, IATA kod aerodroma u Zimbabveu